Борусия (, латинското название на Прусия), може да се отнася за:

Спортни клубове 
 Борусия 09 (Дортмунд)
 Борусия ФФЛ 1900 (Мьонхенгладбах)
 Борусия Нойнкирхен
 Борусия Фулда
 Борусия Вупертал
 Тенис Борусия Берлин

Друго 
 Борусия-Парк – стадион в Мьонхенгладбах